Мамедов, Джейхун:
 Мамедов, Джейхун Валех оглы (1975) — депутат Меджлиса Азербайджанской Республики.
 Мамедов, Джейхун Магомед оглы (1968) — азербайджанский самбист.